Судиславль — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Судиславль — посёлок городского типа, административный центр Судиславского района Костромской области. 
 Судиславль — пристанционный посёлок в Судиславском районе Костромской области.

Железнодорожный пункт 
 Судиславль — железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги, находящаяся в поселке городского типа Судиславле Костромской области.